Большой Летаба (Greater Letaba) — местный муниципалитет в районе Мопани провинции Лимпопо (ЮАР). Административный центр — Дуйвелсклоф. Название муниципалитета происходит от протекающей здесь реки Летаба.

Основные районы 
Перепись 2001 года:

Парки 
 Природный заповедник Моджаджи

Примечания

Ссылки 
 

Местные муниципалитеты ЮАР
Лимпопо